Худойназаров, Худайназаров, Худоназаров — фамилия:
 Худайназаров, Атамурат (1928 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Худойназаров, Бахтиёр Бабаджанович (1965—2015) — таджикский и российский кинорежиссёр, продюсер.
 Худоназаров, Давлатназар (род. 1944) — советский, таджикский кинодокументалист, политик, общественный деятель.